Ю́рий Ти́хонов:
 Тихонов, Юрий Александрович (1925—2021) — советский и российский историк.
 Тихонов, Юрий Анатольевич (род. 1950) — советский и российский физик, член-корреспондент РАН (2016). 
 Тихонов, Юрий Ильич (1942—2016) — советский и российский дипломат и кинодеятель.
 Тихонов, Юрий Сергеевич (род. 1938) — советский юрист; Заслуженный юрист РСФСР, кандидат юридических наук, автор книг.
 Тихонов, Юрий Станиславович (род. 1978) — белорусский шахматист, гроссмейстер.